Köpcke bzw. Koepcke ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Köpcke (1928–1977), deutscher Künstler
 Claus Koepcke (1831–1911), deutscher Bauingenieur und Wissenschaftler
 Cordula Koepcke (* 1931), deutsche Schriftstellerin und Sachbuchautorin
 Fritz Köpcke (1914–1990), deutscher FIFA-Schiedsrichter
 Hans-Wilhelm Koepcke (1914–2000), deutscher, in Peru tätiger Ornithologe und Herpetologe
 Hans Köpcke (* 1909), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hartwig Köpcke (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Hermann Köpcke (1903–1978), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Johann Jacob Köpcke (1809–1879), deutscher Kaufmann
 Juliane Koepcke (* 1954), deutsche Biologin
 Karl-Heinz Köpcke (1922–1991), deutscher Nachrichtensprecher
 Klaus-Michael Köpcke (* 1952), deutscher Germanist
 Maria Koepcke (1924–1971; geborene Maria von Mikulicz-Radecki, auch Maria Köpcke), deutsche Ornithologin
 Niels Köpcke (1948–2015), deutscher Konzertsänger 
 Werner Koepcke (1912–1976), deutscher Bauingenieur

Nach Hans-Wilhelm und Maria Koepcke benannt:
 Evergestis koepckei
 Koepcke-Kreischeule
 Koepckekassike
 Myoglanis koepckei
 Pilumnus koepckei

Siehe auch:
 Koebke
 Köpke